Кэ́трин Кассаве́тис (, имя при рождении — Кэ́трин Дими́три (); 24 июня 1906, Нью-Йорк, Нью-Йорк — 29 марта 1983, Лос-Анджелес, Калифорния) — греко-американская, мать актёра и режиссёра Джона Кассаветиса. Снялась в четырёх фильмах, автором сценария и режиссёром трёх из которых был её сын, в том числе «Минни и Московитц» (1971).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Кэтрин
Киноактрисы США